Belotić est un toponyme qui peut désigner :
 Belotić, une ville de Serbie située dans la municipalité de Bogatić, district de Mačva ;
 Belotić, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Osečina, district de Kolubara ;
 Belotić, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva.